Множина ґаусових чисел складається з нуля, дільників одиниці (), простих та складених ґаусових чисел. Стаття містить таблицю, у якій ґаусовим числам вигляду  відповідає розклад на прості множники, якщо число є складеним, та позначка (п), якщо число є простим. Розклади на прості множники подано у вигляді добутку дільника одиниці та простих ґаусових чисел, піднесених до натуральних степенів.

Зауважимо, що числа, які є простими на множині натуральних чисел, можуть бути складеними на множині ґаусових чисел. Наприклад, число  є простим на множині натуральних чисел, а на множині ґаусових чисел воно має такий розклад на прості множники: .

Примітка 
Друга колонка таблиці містить ґаусові числа лише з першої координатної чверті, тобто числа, у яких дійсна частина є додатною, а уявна — невід'ємною.

Розклади ґаусових чисел на прості множники можуть відрізнятися асоційованими простими множниками. Таким чином, число  можна також розкласти так: . Для однозначності числа будуть розкладені за таким правилом: множники у розкладах є простими числами, що лежать у першій або четвертій координатних чвертях, та у яких дійсна частина є більшою за модулем, ніж уявна.

Числа впорядковано за зростанням норми  (). Таблиця містить всі прості та складені ґаусові числа, що мають норму від 2 до 1000. Прості ґаусові числа можуть мати лише ті норми, що описані у послідовності . Більш зручні версії послідовності:  та .

Таблиця розкладів

Див. також 
 Ґаусові числа
 Комплексне число
 Таблиця дільників
 Таблиця простих множників
 Таблиця дільників для ґаусових чисел

Література 
 ; reprinted in Werke, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1973, pp. 93–148.

Посилання 
 
 
 OEIS: Gaussian Primes

Алгебричні числа
Комплексні числа